Villa Española steht für:

 Villa Española (Montevideo), Stadtviertel von Montevideo, Uruguay
 Club Social y Deportivo Villa Española, Sportverein aus Montevideo, Uruguay